Пластинин — фамилия; имеет женскую форму Пластинина.

Известные носители:
 Пластинин, Василий Васильевич (род. 1930) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук, профессор. Ректор Омского государственного университета и Карачаево-Черкесского педагогического института.
 Пластинин, Леонид Александрович (род. 1938) — сибирский учёный, картограф, доктор технических наук, профессор, Заслуженный работник геодезии и картографии Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Республики Бурятия. С 2011 года директор Центра космических услуг Иркутского государственного технического университета.
 Пластинин, Николай Александрович (1929—2021) — советский деятель фармацевтической промышленности, изобретатель, рационализатор, заслуженный химик Российской Федерации.
 Пластинин, Сергей Аркадьевич (род. 1968) — российский предприниматель, совладелец и бывший председатель совета директоров ОАО «Вимм-Билль-Данн. Продукты питания».

Пластинина 
 Пластинина, Кира Сергеевна (род. 1992) — российский модельер и дизайнер, дочь российского бизнесмена Сергея Пластинина